Parenthood v překladu z angličtiny znamená rodičovství. Může se jednat o:

audiovizuální díla
 Rodičovství (film), angl. Parenthood, americký film z roku 1989 režírovaný Ronem Howardem
 Parenthood (seriál, 1990), televizní seriál z roku 1990 natočený na motivy stejnojmenného filmu
 Famílie, angl. Parenthood, televizní seriál z roku 2010 natočený na motivy stejnojmenného filmu